Síndrome de McCune-Albright
Albright (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências